Geiringer ist der Familienname folgender Personen:

 Adrienne Geiringer (1896–1987), österreichische Schauspielerin, siehe Adrienne Gessner
 Christine Geiringer (1867–1937), österreichische Schauspielerin, siehe Christine von Bukovics
 Elfriede Geiringer (1905–1998), österreichische Überlebende des Holocausts
 Eugenio Geiringer (1844–1904), österreichischer Architekt und Ingenieur
 Gustav Geiringer (1856–1946), österreichischer Musikschriftsteller, Musikkritiker, Komponist und Gesangslehrer  
 Hilda Geiringer (1893–1973), österreichisch-US-amerikanische Mathematikerin
 Karl Geiringer (1899–1989), US-amerikanischer Musikforscher
 Trude Geiringer (1890–1981), österreichisch-US-amerikanische Fotografin

Siehe auch:
 Geiringer & Reitler, ein österreichisches Unternehmen und k.u.k. Hoflieferant